Miejscowości w Polsce:
 Macoszyn Duży
 Macoszyn Mały
Miejscowość na Ukrainie:
 Macoszyn